Concepció Bordalba i Simón, coneguda també amb el nom italianitzat Concetta Bordalba, (Barcelona, 13 de setembre de 1862 - Barcelona, 6 de juny de 1910) fou una soprano dramàticacatalana.

Debutà a Gènova el 1887 amb Don Carlo, de Verdi. Actuà a Europa i a Amèrica.

La temporada 1890-1891 va actuar al Teatro Real de Madrid, en una companyia d'òpera italiana. La temporada 1901-1902 va actuar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Excel·lí en Lohengrin, de Wagner, i Mefistofele, d'Arrigo Boito.

Va ser professora del Conservatori Superior de Música del Liceu, on va tenir com a alume destacada la soprano Elvira de Hidalgo, entre altres.

Biografia 
Concepció Bordalba va néixer a Barcelona el 13 de setembre de 1862. Va iniciar els seus estudis als catorze anys al Conservatori del Liceu, on es va presentar amb la òpera d'Obiols Laura Debelarn, que el compositor havia escrit pels alumnes del Liceu.

Després d'aquest debut es va traslladar a Milà, on va estudiar amb el mestre espanyol Federico Blasco. La seva presentació a Itàlia va tenir lloc al Teatro Carlo Felice de Gènova el 1887 amb Don Carlo, de Verdi, i a Venècia amb Il Trovatore. Va recórrer els principals teatres d'Itàlia, Espanya, Portugal i Amèrica.

Al març de 1889 es va presentar als Estats Units i posteriorment va tornar a Roma, Florència i Moscou cantant amb Massini òperes com Les Huguenots i Aida. Van seguir viatges a Guatemala, Màntua i per suposat presentacions a Madrid i Barcelona.

Dins del seu repertori destacà en obres com Mefistofele i Lohengrin, la qual l'Elsa fou considerada per la crítica com una de les seves millors interpretacions. Les característiques de la seva veu eren uns aguts molt potents, suavitat melodiosa en el registre mig, dolçor i delicadesa en l'emissió i en el dir i, sobre tot, un gran talent dramàtic.

Referències

Bibliografia 
 
 

Sopranos barcelonines
Cantants barcelonins contemporanis
Sopranos que han actuat al Liceu
Alumnes del Conservatori del Liceu